«Гава́йи 5.0», или «Поли́ция Гава́йев» () — американский телесериал, ремейк телесериала 1968-80 годов, разработанный Питером М. Ленковым, Алексом Куртцманом и Роберто Орси. Премьерный эпизод шоу был показан 20 сентября 2010 года по телеканалу CBS, ровно через 42 года после первого показа оригинального телесериала «Гавайи 5-O».

18 апреля 2018 года сериал был продлён на девятый сезон.

9 мая 2019 года канал CBS продлил телесериал на десятый сезон. Премьера десятого сезона сериала состоялась 27 сентября 2019 года.

28 февраля 2020 года канал CBS объявил что десятый сезон станет финальным для всего сериала.

Сюжет 
Стив Макгарретт, бывший морской офицер с массой наград, а теперь полицейский детектив, возвращается на Оаху расследовать убийство отца. Он остается на острове, после того, как губернатор штата Гавайи убедила его возглавить новую команду. Команда будет действовать по его правилам, при поддержке губернатора, без бюрократических проволочек, и с полным иммунитетом, всё это — чтобы поймать самую крупную «дичь» на острове

К Макгарретту присоединяется детектив Дэнни «Дэнно» Уильямс, недавно переведенный из Нью-Джерси полицейский, который предпочёл бы небоскребы пляжам, но готов бороться с преступностью, чтобы его 8-летняя дочь чувствовала себя на островах в безопасности; и Чин Хо Келли, бывший детектив полиции Гонолулу, которого ошибочно обвинили в коррупции, и который когда-то был протеже отца Макгарретта. Двоюродная сестра Чина — Коно Калакауа, прекрасная и бесстрашная уроженка островов, недавно выпустилась из академии, и рвётся доказать, что она достойна места в элите департамента. Макгарретт клянётся завершить дело отца, а члены нового спецотряда 5.0 настроены уничтожить преступность в пятидесятом штате.

Производство

История создания 
Идея возродить «Гавайи 5-O» появилась ещё в 90-е. Первая попытка создать новую версию сериала состоялась в 1996 году, когда был отснят часовой пилотный эпизод, который не попал в эфир, но тем не менее несколько клипов были найдены спустя годы и стали доступны онлайн. Эпизод был написан и спродюсирован Стивеном Кеннелом; предполагалось, что играть в сериале будут Гэри Бьюзи и Расселл Вонг. Джеймс Макартур из оригинального шоу исполнил камео Дэна Уильямса, на этот раз губернатора Гавайев; некоторые другие актёры также появились в кадре. Вонг позже снялся в этой версии. Другая попытка была сделана студией Warner Bros., которая пыталась снять полнометражный фильм, однако проект свернули.

12 августа 2008 года телеканал CBS сообщил, что выпустит ремейк «Гавайев 5-O» в телесезоне 2009-10 годов. Новая версия — современный сиквел, который на этот раз будет фокусироваться на персонаже Стиве Макгарретте, который становится преемником своего покойного отца Джона (персонаж Джека Лорда в оригинальном сериале) в качестве руководителя отряда. Эдвард Аллен Бернеро, исполнительный продюсер и шоураннер сериала «Мыслить как преступник», должен был возглавить новое шоу, которое он описал как «„Гавайи 5-O“, версия 2.0». Следует также отметить, что большинство культовых элементов из оригинала, в том числе и коронная фраза «За решётку их, Дэнно» (), остались в ремейке. Бернеро, который был фанатом оригинала, поставил главную тему сериала на звонок мобильного телефона и всегда хотел вернуть шоу обратно на телевидение. Эта версия ремейка так и не вышла за рамки сценария.

В октябре 2009 года было объявлено, что Алекс Куртцман и Роберто Орси написали сценарий пилотного эпизода, а Питер М. Ленков будет исполнять обязанности шоураннера сериала. Куртцман и Орси решили перезагрузить оригинальную концепцию шоу, а не разрабатывать продолжение оригинального сериала, как они сделали для фильма «Звёздный путь» 2009 года. Съёмки пилотного эпизода проходили в Гонолулу и в его окрестностях с февраля по апрель 2010 года.

17 мая 2010 года обновлённый «Гавайи 5.0» был куплен каналом CBS, который поставил новинку на десять вечера пятницы. Это стало хорошей новостью для штата Гавайи, который надеялся, что ремейк вдохнёт новую жизнь в экономику штата. Производство остальных серий первого сезона началось в июне 2010 года. 24 июня 2010 года продюсеры объявили, что будут использовать склад бывшей рекламной компании в качестве официальной студии начиная с июля того же года. Экстерьер, представляющий штаб Отдела 5.0 в сериале, находятся в историческом центре Гонолулу в здании верховного суда, прямо через дорогу от дворца Иолани, который был использован как штаб-квартира в оригинальном сериале.

В возрождённом сериале в названии шоу используется ноль, вместо буквы «О», которая присутствовала в названии оригинального сериала. Согласно Los Angeles Times, инсайдер CBS сказал, что такое изменение было сделано для устранения неоднозначности при поиске в интернете. Журнал «Variety» провёл собственный тест в поисковике Google и обнаружил, что для «Гавайев 5.0» (с нолём) нашлось 263,000 результатов, в то время как для «Гавайев 5-O» (с буквой «О») — более 1,7 миллионов.

18 августа 2011 года CBS сообщило, что у «Гавайев 5.0» будет кроссовер с «Морской полицией: Лос-Анджелес»,причём Даниэлой Руа (спецагент Кенси Блай) снимется в  «Гавайях 5.0» в качестве приглашённой звезды. Кроссовер вышел в эфир 24 октября 2011 года под названием «Хороший бой». Ещё один кроссовер, на это раз двухсерийный, состоял из эпизода «Гавайев 5.0» от 30 апреля 2012 года под названием «Прикосновение смерти» и эпизода «Морской полиции: Лос-Анджелес» от 1 мая того же года под таким же названием. По два персонажа из каждого шоу появились в другом: Джи Каллен (Крис О’Доннелл) и Сэм Ханна (LL Cool J) появились в «Гавайях 5.0», а Дэнни Уильямс (Скотт Каан) и Чин Хо Келли (Дэниел Дэ Ким) — в «Морской полиции: Лос-Анджелес».

Телезрители в онлайн-голосовании решили, что финал эпизода «Запрет» получит альтернативную концовку. Два варианта финала показали в разных временных зонах: первый — в северной и центральной зоне, а второй — в горной и тихоокеанской. Каждую из альтернативных концовок можно было посмотреть онлайн после выхода эпизода в эфир.

10 марта 2017 года состоялся показ кроссовер-эпизода с сериалом «Новый агент Макгайвер».

Кастинг 
В феврале 2010 года было объявлено, что Дэниел Дэ Ким был выбран на роль Чина Хо Келли, бывшего полицейского, учившегося у отца Стив Макгарретта. Он стал первым, кто присоединился к команде актёров ремейка. Несколько дней спустя Алекс О’Лафлин был утверждён на роль Стива Макгарретта, сына экс-полицейского Джона Макгарретта (сыгран Уильямом Сэдлером). Продюсеры отдали дань оригинальному телесериалу в первом сезоне, сделав одним из увлечений Стива восстановление отцовской машины — Mercury Marquis 1974 года, который на самом деле является автомобилем, который водил Джек Лорд во второй половине оригинального сериала. Актриса Грейс Парк была позже взята на новобранца-детектива Коны «Коно» Калакауа, а Скотт Каан получил роль Дэнни «Дэнно» Уильямса. Во второстепенном составе первого сезона, среди прочих, снялись Джин Смарт (губернатор Пэт Джеймсон) и Маси Ока (судмедэксперт Макс Бергман). Ока был повышен до основного состава во втором сезоне.

Следует отметить, что на несколько второстепенных ролей были взяты оставшиеся в живых члены актёрского состава оригинального сериала. Ал Харрингтон, который играл детектива Бена Кокуа в оригинальном сериале, в ремейке сыграл друга Макгарретта Мамо Кахике. Деннис Чун, который играл различные гостевые роли в оригинальном сериале и является сыном Кэма Фонга (актёра, сыгравшего первоначального Чин Хо), получил второстепенную роль сержанта Дюка Лукелы в ремейке. Джеймс Макартур, последний из оставшийся в живых член основного актёрского состава из оригинального сериала, был приглашён на гостевую роль в эпизоде первого сезона; однако он умер 28 октября 2010 года ещё до съёмок эпизода с его участием.

Лариса Олейник получила роль Джессики Кей (имя позже изменено на Дженну Кей), которая должна была вступить в отряд 5.0 девятнадцатом эпизоде шоу. Олейник регулярно появлялась в оставшихся эпизодах первого сезона и могла присоединиться к основному составу во втором сезоне; однако, её персонаж был убит в десятом эпизоде второго сезона. Также было объявлено, что Терри О’Куинн будет играть значительную роль во втором сезоне, а Лорен Джерман исполнит роль Лори Уэстон, бывшего агента АНБ и ФБР, назначенного новым губернатором, чтобы следить за командой.

Для третьего сезона Кристин Лахти была приглашена на второстепенную роль Дорис Макгарретт, матери Стива Макгарретта, которую долгое время считали погибшей. Кроме того Мишель Борт, которая играла лейтенанта Кэтрин Роллинз с первого сезона, была переведена из второстепенного в основной актёрский состав.

После появления в качестве приглашённого актёра в нескольких эпизодах четвёртого сезона Хорхе Гарсиа, который играет персонажа Джерри Ортегу (теоретика заговора и одноклассника Чина), начиная с пятого сезона стал играть в основном актёрском составе шоу .
В пятом сезоне в основной актерский состав вошёл и Чи МакБрайд, сыгравший детектива Лу Гровера.

В восьмом сезоне в основной актерский состав вошли Деннис Чун (Дьюк Лукела), Тайлор Уайли (Камекона Тупуола) и Иэн Энтони Дейл (Адам Нашимури), игравшие в сериале на протяжении нескольких сезонов, а также Кими Бальмилеро, Миган Рат и Беула Коал.

Музыка 
«Гавайи 5.0» использует музыкальную тему оригинального шоу, написанную Мортоном Стивенсом. Критики получили раннюю копию пилотного эпизода, где звучала переработанная версия темы с синтезатором и гитарой. После негативной реакции на переделанную песню, которая быстро распространилась в интернете, Куртцман сказал, что он и другие продюсеры поняли, что смена музыки была ошибкой; он организовал студийных музыкантов, в том числе тех трёх, которые работали над оригиналом 1968 года, чтобы перезаписать тему. Он сказал им сделать «точно как было», за исключением сокращения до 30 секунд от первоначальной длины примерно в 60 секунд. Оригинальная инструментальная музыка была написана Брайаном Тайлером и Китом Пауэром.

В ролях

Эпизоды

Реакция и влияние

Приём критиков 
Шоу получило в общем положительные отзывы. На Metacritic первый сезон сериала имеет рейтинг 65 из 100, что основано на 22 отзывах. На Rotten Tomatoes первый сезон имеет 74 % «свежести», основываясь на 23 отзывах критиков.

Рейтинги

Награды и номинации 
В 2011 году Скотт Каан был номинирован на премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана. 5 января 2011 года «Гавайи 5.0» также выиграл «People’s Choice Awards» в номинации «Любимая новая ТВ-драма».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 «Гавайи 5.0» на Sky

 
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США 2020-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2010 году
Телесериалы США, завершённые в 2020 году
Криминальные телесериалы США
Драматические телесериалы США
Программы телеканала Си-би-эс
Телесериалы CBS Paramount Television
Телесериалы о полицейских
Телесериалы, сюжет которых разворачивается на Гавайях
Экшен-телесериалы США
Телесериалы на английском языке
Телесериалы-ремейки